Макарский - фамилия славянских народов.

 Макарский, Антон Александрович (род. 1975) — российский актёр театра и кино, певец. 
 Макарский, Василий Дмитриевич (род. 1999) — российский прыгун на батуте.

 Макарская, Виктория Николаевна (род. 1973) — белорусская певица, продюсер.